Алекса́ндр Ива́нович Ани́симов:
 Анисимов, Александр Иванович (1871 — после 1923) — генерал-майор, военспец в РККА.
 Анисимов, Александр Иванович (род. 1941) — химик, народный депутат СССР.
 Анисимов, Александр Иванович (1877—1937) — российский и советский историк и реставратор древнерусской живописи.
 Анисимов, Александр Иванович (1905—1976) — советский хоровой дирижёр и педагог, директор Большого театра (1951—1955).